Појам Мртвица може да се односи на:

  Мртвица – насељено место у општини Владичин Хан, Србија
  Мртвица – насељено место у општини Лопаре, Република Српска, Босна и Херцеговина
  Мртвица – река понорница у Мртвачкој котлини, у Купрешком пољу, Босна и Херцеговина